Clas Åkesson Tott kan syfta på:
Clas Åkesson (Tott) (cirka 1530–1596), riksråd. 
Clas Tott (1630–1674), fältmarskalk.